Worth é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Worth (Geórgia)
Condado de Worth (Iowa)
Condado de Worth (Missouri)

Desambiguações de topônimos